Slovo bison nemá jednoznačný význam:
 Bison je latinský název pro bizony, jeden ze čtyř rodů podčeledi tuři
 Bison (programování) – víceúčelový generátor syntaktických analyzátorů
 Bison (obrněné vozidlo) – britské nouzové mobilní kulometné hnízdo z roku 1940
 Bison alticornis – druh vyhynulého dinosaura (Marsh, 1887)
 Bison: Thunder on the Prairie – desková hra Wolfganga Kramera a Michaela Kieslinga
 PP-19 Bison – ruský samopal
 SIG 33 – Sturmpanzer I Bison, německá druhoválečná houfnice